Das Vermächtnis steht für:

 Das Vermächtnis (Schnitzler), Schauspiel von Arthur Schnitzler (1898)
 Das Vermächtnis (1946), US-amerikanischer Film von Victor Saville
 Das Vermächtnis (Böll), Erzählung von Heinrich Böll (1948/1982)
 Winnetou – Das Vermächtnis, Freilichtspiel von Pierre Brice 

Siehe auch:
 Vermächtnis
Romane:
 Mangans Vermächtnis
 Das dunkle Vermächtnis
 Das Vermächtnis der Spione
 Das Vermächtnis der Wanderhure
Filme:
 Stepans Vermächtnis
 Das Bourne Vermächtnis
 Das Vermächtnis der Azteken
 Escape – Vermächtnis der Wikinger
 Inga Lindström: Svens Vermächtnis
 Das Vermächtnis der Tempelritter
 Das Vermächtnis des geheimen Buches
Fernsehserie:
 Das Vermächtnis von Montezuma